День триффидов:
 «День триффидов» — фантастический роман Джона Уиндема.
 «День триффидов» — фильм 1962 года по роману.
 «День триффидов» — телесериал 1981 года по роману.
 «День триффидов» — телесериал 2009 года по роману.
 «День триффидов» — радиопостановка 1957 и 1968 года.
 «День триффидов» — донбасская панк-группа, написавшая в 2014 году гимн для Донецкой народной республики.

См. также 
 Ночь триффидов